Xingang bezeichnet:

 Xingang (Chiayi) (新港鄉), Landgemeinde im Landkreis Chiayi auf Taiwan
 Xingang (Dongyuan) (新港镇), Großgemeinde im Kreis Dongyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xingang (Fanchang) (新港镇), Großgemeinde im Kreis Fanchang in der chinesischen Provinz Anhui
 Xingang (Kaifu) (新港镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Kaifu in der chinesischen Provinz Hunan
 Xingang (Lianxi) (新港镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lianxi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xingang (Binhai) (新港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Binhai der chinesischen Stadt Tianjin
 Xingang (Chengqu) (新港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xingang (Haizhu) (新港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xingang (Qingjiangpu) (新港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qingjiangpu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xingang (Kaifu) (新港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Kaifu in der chinesischen Provinz Hunan
 Xingang (Penglai) (新港街道), Straßenviertel der Stadt Penglai in der chinesischen Provinz Shandong
 Xingang (Taijiang) (新港街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taijiang in der chinesischen Provinz Fujian